Toto je historická tabulka hráčů od sezóny 1995/1996, kteří hráli nebo hrají za klub HC Oceláři Třinec, co se týče nejvíce zápasů v české hokejové extralize (pouze za klub HC Oceláři Třinec). Tučně jsou označeni hráči, kteří jsou v sezóně 2022/2023 aktivní v klubu HC Oceláři Třinec. Aktualizace je k datu 26. 10. 2022.

Česká hokejová extraliga
HC Oceláři Třinec